Monluc ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien de Monluc (1571–1646), französischer Militär und Dichter
 Jean de Monluc de Balagny (1553–1603), französischer Adliger und Militär